El nombre Marcos Figueroa puede referirse a:

 Marcos Antonio Figueroa, militar argentino del siglo XIX
 Marcos Figueroa Medina, ingeniero venezolano
 Marcos Figueroa García, narcotraficante colombiano
 Marcos Daniel Figueroa, futbolista argentino
 Marco Antonio Figueroa, exfutbolista y entrenador chileno